Catargiu peut désigner :
 Barbu Catargiu, un ex-Premier ministre roumain () ;
 Lascăr Catargiu, fils de Ștefan Catargiu ;
 Ștefan Catargiu, un homme politique moldave du .

Voir aussi 
 Maison Catargiu, ancienne et influente famille noble moldave.